MOЗGI Entertainment (раніше «Empire Label») — продюсерський центр Потапа та Ірини Горової, заснований в 2010 році.

Проєкти 

 Потап (ПТП) — Продюсер, шоумен, артист, автор і виконавець пісень, телеведучий, сценарист і режисер кліпів.
 «Время и Стекло» — Український поп-гурт, створений в 2010 році, переважну більшість пісень виконує російською. Учасники: Надія Дорофєєва та Олексій «Позитив» Завгородній.

 MOZGI — Танцювально-музичний проект, учасниками якого є: Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ Bloodless, Ед і Рус. За самовизначенням гурту, їхня музика поєднує «західні біти із східними мотивами», а також електро-хауз із хіп-хопом. Учасники гурту виступають у чорному вбранні.
 «Потап і Настя» — російськомовний музичний колектив з України, заснований 2006 року. Співпраця Потапа та Насті Каменських почалася з пісні «Не пара». Виконавців звів продюсер Руслан Мінжинський. У жовтні 2017 року учасники гурту заявили про перерву у діяльності, а учасники розпочали сольні проекти (ПТП і NK).
 Michelle Andrade — співачка та телеведуча з латиноамериканським корінням. 2013 року взяла участь у шоу «X-Фактор», де її помітив продюсер Потап. Вперше на великій сцені з'явилась 2 жовтня 2014 року, виступивши разом з гуртом Mozgi на концерті, який організував телеканал М1.
 DOROFEEVA — Українська співачка, колишня учасниця поп-гурту «Время и стекло»
 INGRET — Українська співачка, брала участь в «X-Факторі» в 2015 році, в «Голос країни 7» в 2017 році (після чого, й приєдналася до «MOZGI Entertainment») і в «Відборі на Євробачення» в 2018 році.
 Аркадий Лайкин — співак, образ Потапа.
 MOZGI Production — Професійна команда з відеовиробництва на чолі з режисером Леонідом Колосовським. Створює кліпи не тільки для своїх артистів, а й інших українських зірок.
 MOZGI FOXX/Studios — Професійна студія звукозапису. Створена Потапом і Іриною Горовий спільно з саунд-продюсером Вадимом Лисицею. Тут записували пісні: «Потап и Настя», Ірина Білик, LOBODA, «Время и Стекло», Ані Лорак, Андрій Данилко, Alyosha, Віталій Козловський, MOZGI, Влад Дарвін, Олександр Рибак, Володимир Гришко та Ptashkin
 MOZGI Wear — інтернет-магазин офіційної продукції музичних проектів продюсерського центру «MOZGI Entertainment».
 MOZGI bar&shop — бар-магазин, що знаходився в місті Київ на вулиці Басейна, 2. Наразі зачинено.

Пісні артистів «MOZGI Entertainment»

Олексій Потапенко

Потап 

 Потап — На своей волне (2005)
 Потап feat. New"Z"cool, XS — Штольня (2005) (Саундтрек до фільму «Штольня»)
 Потап (у складі ВУЗВ) — «Просто Супер» (2006)
 Потап feat. New"Z"cool, Дядя Вадя, Юго — Качаем (2008)
 Потап feat. Дядя Вадя, Юго — Я помню (2008)
 Потап feat. Віра Брежнєва — Пронто (2010)

Аркадий Лайкин 

 Аркадий Лайкин — Лайки (2012)
 Аркадий Лайкин feat. Позитив — Сексуальный (2013)
 Аркадий Лайкин — Малименя (2014)

ПТП 

 ПТП feat. ДДВД — ПростиТурция (2017)
 ПТП — Нах.. из машины (2017)
 ПТП feat. ПЗТ — Малибу (2017)
 ПТП — Спелые Сливы (2017)
 ПТП feat. ОВ — Найкращий день (2018) (Саундтрек до фільму «Скажене весілля»)
 ПТП — Константа (2019)
 ПТП — CHINA (2019)
 ПТП — Карантин (2020)

MOZGI 

 Mozgi — Аябо (2014)
 Mozgi — Хлам (2014)
 Mozgi — Ножомпо (2015)
 Mozgi — Вылюби ее (2015)
 Mozgi — Хит моего лета (2015)
 Mozgi — Вертолёт (2015)
 Mozgi — Бармен (2016)
 Mozgi — Любовь (2016)
 Mozgi — Полицаи (2016)
 Mozgi — Атятя (2017)
 Mozgi — Мощь / Сила (2017)
 Mozgi — Хватит тусить (2017)
 Mozgi — Алё Алё (2018)
 Mozgi — Влажный Пляжный Движ (2018)
 Mozgi — Вынос мозга (2018)
 Mozgi — Полюбэ (2018)
 Mozgi — Digitalization (2019)
 Mozgi — Chooyka (2019)
 Mozgi — 999 (2019)
 Mozgi — Space Sheeps (2019)
 Mozgi — СВ2 [з к/ф «Скажене Весілля 2»] (2019)
 Mozgi — Свят! Свят! Свят! feat. Олег Винник, Оля Полякова З к/ф «Скажене весілля 2» (2019)
 Mozgi — Девчонка (2020)
 Mozgi — No Hugs No Kisses (2020)
 Mozgi — Chica Bamboni (2020)
 Mozgi — Покажу тебе Magic feat. Magic Five (2020)

Время и стекло 

 Время и стекло — Так выпала карта (2010)
 Время и стекло — Любви точка нет (2011)
 Время и стекло — Скачать бесплатно (2011)
 Время и стекло — Серебряное море (2012)
 Время и стекло — Кафель (2012)
 Время и стекло — Гармошка (2013)
 Время и стекло feat. Потап — Слеза (2013)
 Время и стекло — #кАроче (2013)
 Время и стекло — Гармошка (2013)
 Время и стекло — Потанцуй со мной (2013)
 Время и стекло — Линии метро (2014)
 Время и стекло — Забери (2014)
 Время и стекло — Имя 505 (2015)
 Время и стекло — Песня 404 (2015)
 Время и стекло — #Опасно220 (2015)
 Время и стекло — Навернопотомучто (2016)
 Время и стекло — na Stile (2016)
 Время и стекло — back2leto (2017)
 Время и стекло — Ритм 122 (2017)
 Время и стекло — Тролль (2017)
 Время и стекло — До зірок (2018) (Саундтрек до мультфільму «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила»)
 Время и стекло — ТОП (2018)
 Время и стекло — E, Boy (2018)
 Время и Стекло — Песня про лицо (2018)
 Время и Стекло — Финальные титры (2018)
 Время и Стекло — Дим (2019)
 Время и Стекло — VISLOVO (2019)
 Время и Стекло — Лох (2019)
 Время и Стекло — FashionСпазмы (2019)
 Время и Стекло — Forever Young (2019)
 Время и Стекло — Balenciaga (2019)
 Время и Стекло — Eleganza (2019)
 Время и Стекло — Навсегда/Никогда (2020)
 Время и Стекло — Last Dance (2020)

Потап и Настя 

 Потап та Настя — Без любви (2006)
 Потап та Настя — Не пара (2007)
 Потап та Настя — Внатуре (2007)
 Потап та Настя — Крепкие Орешки (2007)
 Потап та Настя — Разгуляй (2008)
 Потап та Настя — На раЁне (2008)
 Потап та Настя — Почему (2008)
 Потап та Настя — Не люби мне мозги (2009)
 Потап та Настя — Новый год (2009)
 Потап та Настя — Край ми э ривер (2010)
 Потап та Настя — Чипсы, чиксы, лавандос (Село) (2010)
 Потап та Настя — Ты влип Филипп (2010)
 Потап та Настя — Выкрутасы (2011)
 Потап та Настя — Чумачечая весна (2011)
 Потап та Настя — Мы отменяем К. С.(2011)
 Потап та Настя — Если вдруг (2011)
 Потап та Настя — Прилелето (2012)
 Потап та Настя — Улелето (2012)
 Потап та Настя — РуРуРу (2013)
 Потап та Настя — Вместе (2013)
 Потап та Настя — Все пучком (2013)
 Потап та Настя — Не хватило воздуха (2014)
 Потап та Настя — Уди Уди (2014)
 Потап та Настя — Бумдиггибай (2015)
 Потап та Настя feat. Б'янка — Стиль собачки (2015)
 Потап та Настя — Умамы (2016)
 Потап та Настя — Золотые Киты (2016)
 Потап та Настя — Я…Я (Ядовитая) (2017)

Michelle Andrade 

 Michelle Andrade feat. MOZGI — Amor (2016)
 Michelle Andrade — Хватит свистеть (2017)
 Michelle Andrade feat. Dr.Ed & RusOne — Зима (2017)
 Michelle Andrade — Musica (2018)
 Michelle Andrade — Hasta La Vista (2018)
 Michelle Andrade — Corazón (2019)
 Michelle Andrade — Tranquila (2019)
 Michelle Andrade — Не знаю (2019)
 Michelle Andrade — Gabriel (2019)
 Michelle Andrade — Аганёк (2019)
 Michelle Andrade — Шрамы (2019)
 Michelle Andrade —Rumba (2019)
 Michelle Andrade — Цимбали (2019)
 Michelle Andrade — Если ночью (2019)
 Michelle Andrade — PROUD (2020)
 Michelle Andrade — TONIGHT (2020)
 Michelle Andrade feat. Positiff — 100 000 минут (2021) (саундтрек до т/с «100 тисяч хвилин разом»)
 Michelle Adrande feat. Alina Pash & Positiff — Перед світанком (2022)

INGRET 

 Ingret — Save My Planet (2018)
 Ingret — В Небо (2018)
 Ingret — Лети (2018)
 Ingret — Отпусти (2018)
 Ingret — Не спи (2018)
 Ingret — Ти не тут (2018)
 Ingret — Если (2018)
 Ingret — Колюшка (2018)
 Ingret — Вперёд (2018)
 Ingret — Здесь и Сейчас
 Ingret — Шкаф (2018)
 Ingret — Dance Alone (2020)

DOROFEEVA 
 DOROFEEVA — gorit (2020)

Інше 

 Потап і його команда — Лето (2010)
 Потап і його команда — Море пенится (2010)
 Каменских / Дорофеева — Абнимос / Досвидос (2016)
 All stars MOZGI Ent. — Промінь (2018) (Саундтрек до фільму «Скажене весілля»)
 Monatik & Надя Дорофеева – Глубоко…
 All stars MOZGI Ent. – 20s

Нагороди 

Всього у «MOZGI Entertaiment» є 35 перемоги (з яких: 20 з «M1 Music Awards», 6 з «YUNA», 5 з «Золотого Грамофону», три з російської «Музичної премії телеканалу RU.TV» і 1 з «Пісні року») і 32 поразки.

Скандали

Приниження України перед Росією 
 2014 — під час російсько-української війни гурт «Потап і Настя» відзначився подякою Росії «від всіх українських артистів», яку виголосив на церемонії «RU.TV» зі знятими штанами. Продовжував концертну діяльність в Росії і далі. Одночасно на концертах в Україні акцентував свою патріотичну позицію.
 
 Незважаючи на війну Росії проти України, що триває з 2014 року, а також російську анексію Криму та частини східної України, гурт продовжує гастролювати Росією та рекламували послуги російських компаній.
 
 У серпні 2017 — розгорівся скандал, після того як гурт «Время и Стекло» назвали Росію «нашою країною» під час виступу у дитячому таборі в Росії.

Плагіат 
 «Творчість» артистів неодноразо була помічена у плагіаті західних виконавців.

Примітки та джерела

Посилання 
 Офіційний сайт 

Українські лейбли звукозапису
Засновані в Україні 2010